Мистер Олимпија је међународно годишње такмичење у бодибилдингу, а победа на њему се сматра највећим успехом у професионалном бодибилдингу.

Победници

Број победа 

Бодибилдинг